Katyn puede referirse a:
 Katin, pueblo en el óblast de Smolensk, Rusia;
 Masacre de Katin, ejecución en masa de militares y ciudadanos polacos (22000) durante la Segunda Guerra Mundial;
 Katyń (película), película histórica basada en la masacre dirigida por Andrzej Wajda en 2007.